Die 101. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 23. bis 27. März 2011 im niederländischen Apeldoorn statt. Ausgetragen wurden die Weltmeisterschaften im 2008 eröffneten „Omnisport“, in dem 6500 Zuschauer auf den Tribünen Platz finden. Die Wettbewerbe fanden auf einer 250 m langen Holzbahn statt. An zwei von fünf Wettbewerbstagen war die Halle ausverkauft.

Mit acht Goldmedaillen stellte Australien das erfolgreichste Team, auf Rang zwei lag die französische Mannschaft mit zwei Goldmedaillen. Erfolgreichste Sportlerin war die Australierin Anna Meares, die drei Goldmedaillen errang, im Sprint, im Keirin sowie im Teamsprint. Grégory Baugé aus Frankreich gewann zwei Goldmedaillen, in Sprint und Teamsprint. Er wurde zum dritten Mal hintereinander Sprint-Weltmeister. Erfolgreichster deutscher Starter war der Schweriner Stefan Nimke mit Gold im Zeitfahren und Silber im Teamsprint.

Im Januar 2012 gab der Weltradsportverband Union Cycliste Internationale (UCI) bekannt, dass Baugé seine beiden Weltmeistertitel von 2011 aberkannt wurden, weil er mehrfach gegen die Melde-Auflagen der Welt-Dopingagentur WADA verstoßen habe. Dies wurde als Dopingvergehen gewertet.

Zeitplan

Ergebnisse

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Scratch

Omnium

Madison

Medaillenspiegel 

|}

Deutsche Mannschaft 
Ausdauer Männer

Nikias Arndt, Marcel Barth, Robert Bengsch, Henning Bommel, Ralf Matzka, Erik Mohs, Stefan Schäfer, Franz Schiewer, Jakob Steigmiller

Ausdauer Frauen

Charlotte Becker, Lisa Brennauer, Elke Gebhardt, Verena Jooß, Madeleine Sandig

Kurzzeit Männer

Stefan Bötticher, Sebastian Döhrer, Joachim Eilers, René Enders, Robert Förstemann (Titelverteidiger Teamsprint), Maximilian Levy (Titelverteidiger Teamsprint), Stefan Nimke (Titelverteidiger Teamsprint)

Kurzzeit Frauen

Miriam Welte, Kristina Vogel

Schweizer Mannschaft 

Alexander Aeschbach, Silvan Dillier, Claudio Imhof, Tristan Marguet, Kilian Moser, Loïc Perizzolo

Pascale Schnider, Andrea Wolfer

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2011

Weblinks 

 Offizielle Resultate der WM
 knwu.nl: „WK baan 2011 in Apeldoorn gepresenteerd“ abgerufen am 26. Juli 2010 (niederländisch)
 Präsentations-Video von Apeldoorn
 omnisportapeldoorn.nl

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2011
Radsportveranstaltung 2011
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in den Niederlanden
Bahnradsport-Wettbewerb in Apeldoorn